Білка — одна з назв східноєвропейського підвиду вивірки рудої, відомого як Sciurus vulgaris ognevi
 Білка — одна з давніх назв куни (Martes) — тварини, ссавця з ряду хижих
 Білка або білочка — поширена жаргонна назва синдрому Delirium tremens — алкоголізм
 Білка — порода кролів м'ясо-шкуркового напряму

Білка — село, гміна Дубова Колода, Парчівський повіт, Люблінське воєводство

Білка — селище, Парабельський район, Томська область
 Білка — селище, Таштагольський район, Кемеровська область

Білка — річка в Житомирській області, притока Тні
 Білка — річка в Житомирській області, притока Тетерева
 Білка — річка в Житомирській області, притока Ужу, впадає в нього біля села Білка
 Білка — річка в Житомирській області, притока Норину
 Білка — річка в Житомирській області, притока Ірпеня
 Білка — річка в Львівській області, притока Полтви
 Білка — річка в Тернопільської області, притока Жираку
 Білка — річка в Чернівецькій області, притока Серету
 Білка — річка у Хмельницькій області, права притока Хомори
 Білка — річка у Хмельницькій області, ліва притока Случі
 Білка — село, Івано-Франківська область, Городенківський район
 Білка — село, Житомирська область, Коростенський район
 Білка — село, Словечанська сільська громада
 Білка — село, Ушомирська сільська громада
 Білка — село, Житомирська область, Радомишльська міська громада
 Білка — село, Житомирська область, Курненська сільська громада
 Білка — село, Львівська область, Львівський район
 Білка — село, Одеська область, Іванівський район
 Білка — село, Рівненська область, Рівненський район
 Білка — село, Сумська область, Тростянецький район
 Білка — ботанічна пам'ятка природи, Чернівецька область
 Білка — ботанічний заказник, Чернівецька область

 Білка — колишнє село, Житомирська область, Новоград-Волинська міська рада

Див. також 
 Верхня Білка
 Нижня Білка
 Білки